Oden steht für:
 die Mehrzahl von Ode, in diesem Sinne:
 Oden (Bibel), 14 Gesänge, die in einigen griechischen Ausgaben des Psalters ergänzt, bzw. mit den Psalmen zusammengeführt wurden
 Oden Salomos, christliche Liedersammlung
 Oden (Japanische Küche), japanisches Gericht
 Oden (Schiff), schwedischer Eisbrecher

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oden (Arkansas) im Montgomery County
 Oden (Idaho) im Bonner County
 Oden (Michigan) im Emmet County
 Oden Ridge im Morgan County, Alabama

Oden ist der Familienname folgender Personen:
 Greg Oden (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 J. Tinsley Oden (* 1936), US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler
 Johann Heinrich Oden (1732–1797), deutscher Steinmetz und Hofbildhauer
 St. Louis Jimmy Oden (1903–1977), US-amerikanischer Jazzpianist, Arrangeur und Songwriter 
 Thomas C. Oden (1931–2016), US-amerikanischer methodistischer Theologe

Odèn steht für:
 Odèn, Gemeinde in der Comarca Solsonès, Katalonien, Spanien

Siehe auch:
 Odin (deutsche Übersetzung zu )
 Odén 
 Ode (Begriffsklärung)
 Odden